Eichheide steht für:

 Eichheide (Schorfheide), Wohnplatz in der Gemeinde Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Kienhorst/Köllnseen/Eichheide, Naturschutzgebiet im Landkreis Barnim, Brandenburg